Памятники Габдулле Тукаю установлены:
 Памятник Габдулле Тукаю — в Анкаре
 Памятник Габдулле Тукаю — в Астрахани
 Памятник Габдулле Тукаю — в Казани на улице Пушкина
 Памятник Габдулле Тукаю — в Казани на площади Свободы
 Памятник Габдулле Тукаю — в Москве
 Памятник Габдулле Тукаю — в Набережных Челнах
 Памятник Габдулле Тукаю — в Санкт-Петербурге
Памятник Габдулле Тукаю — в Челябинске